Woollaston ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Woollaston (* 1987), englischer Snookerspieler
 Tatiana Woollaston (* 1986), belarussische Snookerschiedsrichterin